Pedro Teixeira (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Pedro Teixeira (acteur), een Portugees acteur
 Pedro Teixeira (militair), een Portugees militair en ontdekkingsreiziger
 Pedro Teixeira (illusionist), een Portugees illusionist
 Pedro Teixeira Albernaz, een Portugees cartograaf